Поняття предикат має такі значення:

 Предикат — базове поняття логіки першого порядку.
 Предикат — мовознавчий термін.

Див. також 
 Логіка предикатів